Се́рая литерату́ра () — термин, используемый интеллектуальным сообществом, библиотекарями, медицинскими и другими исследователями и учёными для обозначения материалов и исследований, подготовленных организациями за пределами традиционных коммерческих или академических каналов публикации и распространения. Общие типы публикаций в серой литературе включают отчёты (годовые, исследовательские, технические, проектные и т. д.), рабочие документы, правительственные документы, официальные документы и оценки. К организациям, выпускающим серую литературу, относятся правительственные ведомства и агентства, гражданские общества или неправительственные организации, академические центры и ведомства, а также частные компании и консультанты.

Серая литература может быть доступна для общественности или распространяться в частном порядке внутри организаций или групп, и у неё могут отсутствовать систематические средства распространения и сбора. Стандарт качества, рецензирования и производства серой литературы может значительно различаться. Серую литературу может быть трудно обнаружить, получить к ней доступ и оценить, но эту проблему можно решить с помощью разработки обоснованных стратегий поиска.

Определения 
Хотя ранее существовало расплывчатое определение «серой литературы», обычно считается, что этот термин был придуман исследователем Charles P. Auger, написавшим Use of Reports Literature в 1975 году. Литература, на которую он ссылался, состояла из разведывательных отчётов и заметок об атомных исследованиях, выпущенных в огромных количествах союзными войсками во время Второй мировой войны. На конференции, проведенной Британским отделом кредитных библиотек в 1978 году, Auger впервые использовал термин «серая литература» для описания этой концепции. Его концепции были сосредоточены на «огромном массиве документов» с «постоянно увеличивающимся количеством», которые характеризовались «трудностями, которые они представляют для библиотекаря». Он охарактеризовал документацию, как имеющую большую неопределённость между временным характером и долговечностью, а также растущим влиянием на научные исследования. Признавая проблемы, связанные с публикацией отчётов, он признал, что она обладает рядом преимуществ «по сравнению с другими средствами распространения, включая большую скорость, большую гибкость и возможность при необходимости углубляться в детали». Auger считал отчёты «наполовину опубликованным» средством коммуникации со «сложной взаимосвязью [с] научными журналами». В 1989 году Auger опубликовал второе издание The Documentation of the European Communities: A Guide, в котором впервые в опубликованной работе использовался термин «серая литература».

«Люксембургское определение», обсужденное и одобренное на Третьей Международной конференции по серой литературе в 1997 году, определяет серую литературу как «то, что выпускается на всех уровнях правительства, учёных, бизнеса и промышленности в печатном и электронном форматах, но не контролируется коммерческими издателями». В 2004 году на Шестой конференции в Нью-Йорке в целях разъяснения к определению была добавлена приписка: серая литература «…не контролируется коммерческими издателями, то есть там, где публикация не является основной деятельностью издателя». Это определение в настоящее время широко принято научным сообществом.

Межведомственная рабочая группа США по серой литературе (IGLWG), в своём «Функциональном плане серой информации» от 1995 года определила серую литературу как «зарубежный или отечественный материал с открытым исходным кодом, который обычно доступен по специализированным каналам и может не входить в обычные каналы или системы публикации, распространения, библиографического контроля или приобретения книготорговцами или агентами по подписке». Таким образом, серая литература обычно недоступна через соответствующие справочные инструменты, такие как базы данных и указатели, которые полагаются на отчёты агентов по подписке.

Другие термины, используемые для этого материала, включают: отчётную литературу, правительственные публикации, политические документы, скрываемую литературу, нетрадиционную литературу, неопубликованную литературу, нетрадиционные публикации и эфемерные публикации. С появлением настольных издательских систем и Интернета новые термины включают в себя: электронные публикации, онлайн-публикации, онлайн-ресурсы, исследования в открытом доступе и цифровые документы.

Хотя это понятие трудно определить, термин «серая литература» является согласованным собирательным термином, который исследователи и специалисты в области информации могут использовать для обсуждения этой отдельной, но несоизмеримой группы ресурсов.

В 2010 году D.J. Farace и J. Schöpfel указывали, что существующие определения серой литературы носили преимущественно экономический характер, и утверждали, что в изменяющейся исследовательской среде, с новыми каналами научной коммуникации, серая литература нуждается в новой концептуальной основе. Они предложили следующее «пражское определение»:

Из-за быстрого роста количества веб-публикаций и доступа к документам основное внимание в серой литературе сместилось на качество, интеллектуальную собственность, кураторство и доступность.

Типы публикаций 
Термин серая литература действует как собирательное существительное для обозначения большого числа типов публикаций, выпускаемых организациями по разным причинам. К ним относятся: отчеты об исследованиях и проектах, годовые отчеты или отчеты о деятельности, тезисы, материалы конференций, препринты, рабочие документы, информационные бюллетени, технические отчеты, рекомендации и технические стандарты, патенты, технические заметки, данные и статистика, презентации, полевые заметки, книги по лабораторным исследованиям, учебные пособия, конспекты лекций, оценки и многое другое. Международная сеть GreyNet ведёт онлайн-список типов документов.

Организации выпускают серую литературу как средство инкапсуляции, хранения и обмена информацией для собственного использования и для более широкого распространения. Это может быть запись данных и информации о месте или проекте (археологические записи, данные исследований, рабочие документы); обмен информацией о том, как и почему это произошло (технические отчёты и спецификации, брифинги, оценки, отчёты по проектам); описание и защита изменений в государственной политике, практике или законодательстве (белые книги, дискуссионные документы, материалы); соблюдение законодательных или иных требований по обмену информацией или управлению ею (годовые отчёты, консультационные документы); и многие другие причины.

Организации часто стремятся создать необходимые результаты, быстро и легко делясь ими с соответствующими сторонами, без задержек и ограничений, связанных с публикацией научных журналов и книг. Часто у организаций или отдельных лиц нет особых стимулов или оправданий для публикаций в академических журналах и книгах, и зачастую нет необходимости взимать плату за доступ к результатам организации. Действительно, некоторым информационным организациям может потребоваться обнародовать определённую информацию и документы. С другой стороны, серая литература не обязательно всегда бесплатна, а некоторые ресурсы, такие как отчёты о состоянии рынка, продаются за тысячи долларов. Однако это исключение, и в целом серая литература, хотя и дорогостоящая в производстве, обычно предоставляется бесплатно.

В то время как качество производства и исследований может быть чрезвычайно высоким (с репутацией организации, закреплённой за конечным продуктом), производящая организация, не являющаяся официальным издателем, обычно не имеет каналов для широкого распространения и библиографического контроля.

Профессионалы в области информации и исследований обычно делают чёткое различие между эфемерной и серой литературой. Однако между этими двумя средствами массовой информации существуют определенные совпадения, и они, несомненно, разделяют общие проблемы, такие как проблемы библиографического контроля. Уникальные письменные документы, такие как рукописи и архивы, а также личные сообщения, как правило, не подпадают под категорию «серой литературы», хотя они опять же имеют некоторые общие проблемы контроля и доступа.

Влияние 
Относительная важность серой литературы в значительной степени зависит от исследовательских дисциплин и предметов, от методологических подходов и от источников, которые они используют. В некоторых областях, особенно в науках о жизни и медицине, предпочтение традиционно отдаётся использованию только рецензируемых академических журналов, в то время как в других, таких как сельское хозяйство, аэронавтика и инженерные науки в целом, как правило, преобладают ресурсы серой литературы.

В последние несколько десятилетий систематические обзоры литературы в области здравоохранения и медицины подтвердили важность выявления и анализа серой литературы как части доказательной базы и во избежание предвзятости публикаций.

Серая литература особенно важна как средство распространения научно-технической информации, а также информации о государственной политике и практике. Профессионалы настаивают на его важности по двум основным причинам: результаты исследований часто более подробно излагаются в отчётах, докторских диссертациях и материалах конференций, чем в журналах, и они распространяются в этих формах за 12 или даже 18 месяцев до публикации в других местах. Некоторые результаты просто больше нигде не публикуются.

В частности, органы государственного управления, государственные и промышленные исследовательские лаборатории производят большое количество «серого» материала, часто для внутреннего, а в некоторых случаях и для «ограниченного» распространения. Понятие доказательной политики также получило некоторое признание важности «серой литературы» как части доказательной базы; однако этот термин ещё не получил широкого распространения в государственной политике и социальных науках в более широком смысле.

Проблемы 
По ряду причин обнаружение, доступ, оценка и кураторство серой литературы сопряжено с рядом трудностей.

Как правило, в серой литературе отсутствует какой-либо строгий или значимый библиографический контроль. Основную информацию, такую как авторы, даты публикации и издательские или юридические лица, может быть нелегко идентифицировать. Аналогичным образом, непрофессиональные макеты и форматы, небольшие тиражи и нетрадиционные каналы распространения серой литературы делают организованный сбор достаточно затруднённым по сравнению с такими традиционными источниками, как академические журналы и книги.

Хотя серая литература часто обсуждается со ссылкой на научные исследования, она ни в коем случае не ограничивается какой-либо одной областью: за пределами точных наук она создаёт серьёзные проблемы в археологии, где исследования мест и отчёты о раскопках, содержащие уникальные данные, часто выпускаются и распространяются в неофициальных «серых» форматах.

Некоторые проблемы с доступом к серой литературе уменьшились с конца 1990-х годов, поскольку правительственные, профессиональные, деловые и университетские организации всё чаще публикуют свои отчёты и другие официальные или обзорные документы в Интернете. Неофициальный характер серой литературы означает, что она стала более многочисленной по мере совершенствования технологии, позволяющей людям создавать документацию. Менее дорогие и более совершенные принтеры упростили создание серой литературы. И возможность размещать документы в Интернете привела к огромному буму. Влияние этой тенденции значительно возросло с начала 2000-х годов, поскольку рост числа основных поисковых систем одновременно упростил и усложнил поиск серой литературы. Таким образом, серые отчёты гораздо легче найти в Интернете, чем раньше, и зачастую доступ к ним предоставляется бесплатно. Большинство пользователей отчётов и других серых документов перешли на использование онлайн-копий, и в результате усилия библиотек по сбору печатных версий в целом сократились.

Однако многие проблемы остаются, поскольку составители часто не в состоянии подготовить онлайн-отчёты или публикации в соответствии с надлежащими библиографическими стандартами (например, часто опуская дату публикации). Документам часто не присваиваются постоянные URL-адреса или номера DOI или они не хранятся в электронных хранилищах, так что вымирание ссылок в ссылках, списках литературы, базах данных и веб-сайтах. Закон об авторском праве и статус многих отчётов, защищённых авторским правом, препятствуют их загрузке и электронному хранению, а также отсутствует крупномасштабный сбор цифровой серой литературы. Таким образом, обеспечение долгосрочного доступа к серой литературе и управление ею в эпоху цифровых технологий остается серьезной проблемой.

Объём доступной в настоящее время цифровой серой литературы также создает проблему для поиска соответствующих ресурсов и оценки их достоверности и качества, учитывая количество доступных в настоящее время ресурсов. В то же время большая часть серой литературы остается скрытой, либо не обнародованной, либо недоступной для поиска с помощью поисковых систем.

Базы данных 

Различные базы данных и библиотеки собирают и предоставляют печатную и цифровую серую литературу; однако стоимость и сложность поиска и каталогизации серой литературы означают, что по-прежнему трудно найти большие коллекции. Британская библиотека начала собирать печатную серую литературу в период после Второй мировой войны и в настоящее время располагает обширной коллекцией печатных ресурсов. Обсерватория анализа и политики располагает обширной коллекцией серой литературы по широкому кругу вопросов государственной политики, ArXiv представляет собой сборник препринтов по физике и другим наукам, а RePEc представляет собой сборник рабочих документов по экономике.

Многие университетские библиотеки предоставляют тематические справочники, в которых содержится информация о серой литературе и предложения по базам данных. ROAR и OpenDOAR — это каталоги общедоступных институциональных репозиториев и тематических репозиториев, многие из которых содержат некоторую серую литературу. Существует несколько академических поисковых систем для объединения открытых данных, предоставляемых такими открытыми архивами через OAI-PMH, а также записей издателей, размещённых в Crossref и других источниках. К ним относятся BASE, CORE и Unpaywall, которые по состоянию на 2020 год индексируют более 20 миллионов публикаций в открытом доступе.

Ресурсы и защита 
Ежегодная серия международных конференций по серой литературе проводится с 1993 года европейской организацией GreyNet. Исследования в этой области информации систематически документируются и архивируются в серии Международной конференции по серой литературе.

Greynet также выпускает журнал о серой литературе The Grey Journal, и является ключевым сторонником признания и изучения серой литературы, особенно в области библиотечных и информационных наук. The Grey Journal выходит три раза в год — весной, летом и осенью. Каждый выпуск тома является тематическим и посвящён одной или нескольким смежным темам в области серой литературы. The Grey Journal выходит как в печатном, так и в электронном формате. Электронная версия на уровне статьи доступна через базу данных EBSCO LISTA-FT (издательство EBSCO). The Grey Journal индексируется Scopus и другими организациями.

16 мая 2014 года была ратифицирована и опубликована Пизанская декларация о разработке политики в отношении ресурсов серой литературы.

См. также 

 Альтернативные медиа

Примечания

Литература 

 Braun, Janice and Lola Raykovic Hopkins. «Collection-Level Cataloging, Indexing, and Preservation of the Hoover Institution Pamphlet Collection on Revolutionary Change in Twentieth Century Europe». Technical Services Quarterly 12:4 (1995): 1-8.
 Cedefop; Eurolib. «EU grey literature: long-term preservation, access, and discovery». Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. Available: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6115_en.pdf 
 Childress, Eric and Erik Jul. «Going Gray: Gray Literature and Metadata». Journal of Internet Cataloging 6:3 (2003): 3-6.
 Denda, Kayo. «Fugitive Literature in the Cross Hairs: An Examination of Bibliographic Control and Access». Collection Management 27:2 (2002): 75-86.
 D. J. Farace & J. Schöpfel (eds.) (2010). Grey Literature in Library and Information Studies. De Gruyter Saur.
 Harrison, John. 2005.Grey Literature or Fugitive Report Project . MLA Forum, 4(1).
 Hirtle, Peter. 1991. Broadsides vs. Gray Literature. Available: http://www-cpa.stanford.edu/byform/mailing-lists/exlibris/1991/1 I/msgOO02O.htm (15-06-1997).
 Information World. 1996. What is gray literature? Available: http://info.learned.co.uk/li/newswire/I196/wiII96.htm, (18-06-1997).
 Lawrence, A, Houghton J, Thomas J, and Weldon P 2014. Where is the evidence: realising the value of grey literature for public policy and practice. Swinburne Institute for Social Research.
 P. Pejsova (ed.) (2010). Grey Literature Repositories. Radim Bacuvcik VeRBuM, Zlin CZ.
 Schöpfel, Joachim. Observations on the Future of Grey Literature. The Grey Journal 2:2 (2006): 67-76. Available:  (December 2009)
 J. Schöpfel & D. J. Farace (2010). `Grey Literature'. In M. J. Bates & M. N. Maack (eds.), Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, pp. 2029—2039. CRC Press.
 Seeman, Corey. «Collecting and Managing Popular Culture Material: Minor League Team Publications as „Fringe“ Material at the National Baseball Hall of Fame Library». Collection Management 27:2 (2002): 3-20.
 
 Sulouff, P., et al. Learning about gray literature by interviewing subject librarians: A study at the University of Rochester. College & Research Libraries News, 66(7) 2005, pp. 510—515.
 White, Herbert. 1984. Managing the Special Library. White Plains, N. Y.: Knowledge Industries Publications, Inc.
 

Библиотечное дело
Литература